Ялинцовский сельский совет () — входит в состав Кременчугского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Ялинцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ялинцы 
 с. Воскобойники 
 с. Киндровка 
 с. Михайленки 
 с. Пухальщина 
 с. Самусиевка

Примечания